Фінал Кубка Німеччини з футболу 2001 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2000—2001 відбувся 26 травня 2001 року. У поєдинку зустрілися берлінський «Уніон» та гельзенкірхенський «Шальке 04». Особливістю фіналу стало те, що один із учасників, клуб із Берліна, представляв Регіоналлігу, у той час третій за рангом дивізіон німецького футболу. Перемогу з рахунком 2:0 здобув представник Бундесліги, «Шальке 04».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Шальке 04»

«Уніон»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2001 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2001
2001 у німецькому спорті